Engelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Engelbach, Stadtteil von Biedenkopf, Kreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Gewässer:
 Engelbach, Oberlaufname der Enknach (Inn) bis etwa Dietzing, Gemeinde Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Engelbach (Felchbach), linker Zufluss des Felchbachs gegenüber Engelreuth, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Engelbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig (Rhein) am Dörfle, Stadtteil Kinzigtal, Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Engelbach (Kocher), rechter Zufluss des EVS-Kanals neben dem Kocher am Ortsende von Sindringen, Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Engelbach (Lohbach), rechter Zufluss des Lohbachs (zum Leukbach oder der Leuk) bei An der Engelbach vor Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Engelbach (Münzbach), linker Zufluss des Münzbachs (zur Prims) bei Schwarzenbach, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Engelbach oder Engelsbach oder Melbbach oder Poppelsdorfer Bach, linker Zufluss des Rheins in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Engelbach (Reiglersbach), rechter Zufluss des Reiglersbachs vor der Klinglesmühle von Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Engelbach (Selbbach), rechter Zufluss des Selbbachs oder der Selb in Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Engelbach, Oberlaufname bis vor den Stadtteil Treisbach des Treisbachs, rechter Zufluss der Wetschaft in der Stadt Wetter, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Engelbach ist ein Familienname:

 Archibald Frank Engelbach (1881–1961), englischer Badmintonspieler
 David Engelbach (* 1946), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Friedrich Engelbach (1800–1874), Advokat und Abgeordneter
 Georg Engelbach (1817–1894), deutscher Lithograf, Zeichner, Kopist und Porträtmaler
 Reginald Engelbach (1888–1946), britischer Ägyptologe

Siehe auch:
 Engelsbach